Soranus oder Soranos, verdeutscht auch Soran, ist der Name folgender Personen:

 Junius Soranus, römischer Politiker und Feldherr
 Quintus Marcius Barea Soranus (vor 52–65/66), römischer Politiker, Suffektkonsul im Jahr 52
 Soranos von Ephesos (etwa 98–138), griechischer Arzt und Medizinschriftsteller